

Codici 
 JUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Juist (Germania)

Musica 
 Jui – cantante dei Vidoll